Remeți se poate referi la:

 Remeți, Bihor ()
 Remeți, Maramureș ()

Vezi și 
 Remetea

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară